Incapsulamento – concetto dell'informatica e della progettazione in genere
Incapsulamento – operazione sui dati delle reti di calcolatori
Incapsulamento – operazione odontoiatrica